Langes Parlament bezeichnet mehrere historische Parlamente

 Langes Parlament (England)
 Nationalversammlung (Republik China)